Plusieurs navires de la Marine française ont porté le nom de Dauphin, parmi lesquels :
 le , un navire lancé en 1628 à Dieppe ;
 le , un navire de 28 canons lancé en 1638 ;
 le , un vaisseau de ligne de 54 canons lancé en 1666 ;
 le , un navire de la Compagnie des Indes lancé en 1766 et racheté en 1770 ;
 le , un aviso à roues à aubes lancé en 1847 ;
 le , un torpilleur de haute mer de classe Arverne lancé en 1894 ;
 le , un sous-marin expérimental lancé en 1904 et renommé Dauphin en 1911 ;
 le , un sous-marin de classe Requin lancé en 1925 ;
 le , un sous-marin de  lancé en 1955.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française